Буринский

 Буринский, Александр Янович — российский физик и космолог.
 Буринский, Евгений Фёдорович (1849—1912) — российский криминалист.
 Буринский, Захар Алексеевич (1784—1808) — русский поэт и переводчик.
 Буринский, Михаил Александрович (1910—1984) — работник советских органов госбезопасности.